

Lokalizacje

Niemcy 
 Kreuth – dzielnica Fürstenfeldbrucka
 Kreuth – dzielnica Heideck
 Kreuth – gmina w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach

Zobacz też 
 Greuth
 Kreut